Спире́я дубравколи́стная () — вид растений рода Спирея семейства Розовые. Используется как декоративное растение и медонос.

Ботаническое описание 
Морозоустойчивый кустарник с плотной округлой кроной, образованной ребристыми побегами. В высоту вырастает до 1,5—2 м. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июле-августе.

Листья широкопродолговато-яйцевидные, остроконечные, в основании закруглённые или клиновидно суженные, край до середины цельный, а ближе в окончанию пластинки дваждыпильчатый. Длина от 3,5 см до 4,5 см. Верхняя сторона листьев ярко-зелёного цвета, нижняя — сизая.

Белые цветки собраны в 6—20-цветковые щитковидные соцветия. Цветоножки голые.

Плоды — голые листовки, содержащие мелкие, плоские, коричневые, крылатые семена.

Значение и применение 
Второстепенный корм для сельскохозяйственных животных. Молодые побеги поедаются зимой, летом ощипываются листья. Лошади зимой и летом объедают побеги. Для коз и овец поедающих листья и побеги считается нажировочным. Отмечены случаи когда плоды составляли 80 % от содержимого зоба по весу. Медоносное растение.

Примечания 

Спирейные
Декоративные кустарники
Медоносы
Флора Евразии
Флора Северной Америки